Boleslas I est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens : 
 Boleslas ou Boleslav  duc de Bohême ;
Boleslas I, duc de Mazovie ;
Boleslas I, duc de Silésie ;
Boleslas I, roi de Pologne ;
Boleslas I, duc d'Opole; 
Boleslas I, duc de Jawor et de Świdnica.

Boleslas I